Универсал (от  — общий, всеобщий) может означать:
 Универсал — тип автомобильного кузова.
 «Универсал» — трактор, выпускавшийся в СССР в 1930—1940-х годах.
 «Универсал» — российское предприятие по созданию парашютно-десантной техники и средств наземного обслуживания для военно-воздушных сил и гражданской авиации.
 «Универсал» — саратовский клуб Высшей лиги России по хоккею с мячом.
 Универсал — разносторонне развитый человек.
 Универсал — универсальный астрометрический угломерный инструмент.
 Универсал — актовый документ в Речи Посполитой и на Украине до XVIII века.

См. также 
 Универсалы Центральной Рады — политико-правовые акты программного характера, издававшиеся Центральной Радой Украинской Народной Республики.
 Универсал национального единства — предложенный 27 июля 2006 года президентом Украины Виктором Ющенко политический документ, содержащий основные принципы внешней и внутренней политики Украины, которых должно придерживаться будущее правительство страны.
 Универсаль — проект искусственного языка 1920-х годов.
 Universal

Примечания